Сезон 1900/1901 стал для «Ньютон Хит» девятым сезоном в Футбольной лиге и седьмым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 10-м месте. Из Кубка Англии  выбыли после первого раунда, проиграв клубу «Бернли» в переигровке.

В Большом кубке Манчестера «Ньютон Хит» дошёл до финала (впервые с 1893 года), в котором уступил «Манчестер Сити». В Большом кубке Ланкашира команда дошла до второго раунда, в котором проиграла тому же «Сити».

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Прочие матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1900/01 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1900/1901
Ньютон Хит